Община Тетевен () — община в Болгарии. Входит в состав Ловечской области. Население составляет 24 661 человек (на 21.07.05 г.).

Площадь территории общины — 697 км² (16,86 % территории Ловечской области). Минимальная высота над уровнем моря — 340 м, максимальная — 2100 м, в центре общины — 415 м. Климат умеренно континентальный, со сравнительно мягкой зимой и прохладным летом. Административный центр общины — город Тетевен расположен на правом берегу реки Вит.

Кмет (мэр) общины — Милен Милев ((ЗНС)) по результатам выборов в правление общины 2011 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бабинци
 Болгарски-Извор
 Василёво
 Галата
 Глогово
 Гложене
 Голям-Извор
 Градежница
 Дивчовото
 Малка-Желязна
 Рибарица
 Тетевен
 Черни-Вит

Примечания 

Общины Ловечской области